Sibić je mjesto u Sisačko-moslavačkoj županiji, administrativno u sastavu grada Petrinje, smješteno u blizini prometnice Petrinja - Glina.

Stanovništvo 

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji